Dmitrij () är ett vanligt ryskt namn:

Arkitekter 
Dmitrij Jefimov, rysk arkitekt

Brottslingar 
Falske Dmitrij

Författare 
Dmitrij Gluchovskij, rysk författare, känd för Metro 2033
Dmitrij Grigorovitj, rysk författare
Dmitrij Merezjkovskij, rysk författare

Historiker 
Dmitrij Balasjov, rysk historiker
Dmitrij Ilovajskij, rysk historiker
Dmitrij Kobeko, rysk historiker
Dmitrij Tsvjetajev, rysk historiker

Idrottsmän 
Dmitrij Fofonov, kazakisk cyklist
Dmitrij Forsjev, rysk kortdistanslöpare
Dmitrij Jarosjenko, rysk skidskytt
Dmitrij Karpov, kazakisk mångkampare
Dmitrij Kiritjenko, rysk fotbollsspelare
Dmitrij Konysjev, rysk cyklist
Dmitrij Kozontjuk, rysk cyklist
Dmitrij Loskov, rysk fotbollsspelare
Dmitrij Markov, australiensisk stavhoppare
Dmitrij Petrov, rysk kortdinstanslöpare
Dmitrij Poljanskij, rysk triathlet
Dmitrij Starikov, rysk bandyspelare
Dmitrij Savéljev, rysk bandyspelare
Dmitrij Starodubtsev, rysk stavhoppare
Dmitrij Torbinskij, rysk fotbollsspelare
Dmitrij Torgovanov, rysk handbollsspelare
Dmitrij Tsvetkov, rysk orienterare

Journalister 
Dmitrij Pisarev, rysk journalist och litteraturvetare

Furstar och kungar 
Dmitrij Donskoj, storfurste av Moskva
Dmitrij Petrovitj Gortjakov, rysk furste

Musiker 
Dmitrij Gatjev, sovjetisk musikforskare
Dmitrij Kabalevskij, rysk kompositör
Dmitrij Sjostakovitj, rysk kompositör

Naturvetenskapsmän 
Dmitrij Mendelejev, rysk kemist

Politiker 
Dmitrij Jazov, sovjetisk politiker
Dmitrij Medvedev, Rysslands premiärminister
Dmitrij Miljutin, rysk greve, general och minister
Dmitrij Sipjagin, rysk politiker
Dmitrij Sjepilov, sovjetisk politiker
Dmitrij Tolstoj, rysk greve, statsman

Religiösa personer 
Dmitrij Rostovskij, rysk teolog

Ryska förnamn